Немецкие подводные лодки
U-154 (1917)
U-154 (1941)